Louyot est un patronyme porté notamment par :

 Alain Louyot (1948-), grand reporter et correspondant de guerre français ;
 Edmond Louyot (1861-1920), peintre lorrain ;
 Michel Louyot (1938-), écrivain français.